Příjmení Baier nebo Baierová nese více různých osobností:

 Anke Baierová-Loefová (* 1972) – německá a východoněmecká rychlobruslařka
 Jiří Baier – více osob, rozcestník
 Johann Wilhelm Baier (1647–1695) – německý protestantský duchovní a teolog
 Renata Baierová (* ???) – československá krasobruslařka